

Toponyme 

 Gagliano est l'appellation, selon la prononciation locale, de la ville d'Aliano dans le roman autobiographique de Carlo Levi, Le Christ s'est arrêté à Eboli.
Autrement, plusieurs villes portent le nom de Gagliano:

 Gagliano Castelferrato en Sicile.
 Gagliano del Capo dans les Pouilles .
 Gagliano Aterno dans les Abruzzes.
 Gagliano (ou Galliano) – fraction de la commune italienne de Barberino di Mugello en Toscane.
 Gagliano – fraction de la commune italienne de Cividale del Friuli en Frioul-Vénétie Julienne.
 Gagliano di Catanzaro  – quartier de Catanzaro, en Calabre.
 Gagliano ou Gaglian ou Gallon (Galun) – partie de l'archipel des îles Quarnerine en Croatie.

Patronyme 

Alfonso Gagliano (1942-2020), est un avocat et un homme politique canadien.
Christophe Gagliano  (1967-), est un judoka français.
Luca Gagliano. (2000-) est un footballeur italien.
Patronyme italien